Der Begriff recte (von ) wird in verschiedenen (Fach-)Bereichen verwendet.

Typografie 
In der Typografie wird als recte eine „normale“, „reguläre“, „gerade“ (nicht kursive) Schrift respektive ein Schriftschnitt bezeichnet, wobei die Zeichenformen senkrecht zur Zeile stehen. Bei deutschsprachigen Computerprogrammen (Textverarbeitung, Satzprogramme usw.) werden stattdessen (je nach Betriebssystem sowie verwendeter Anwendung und Schriftart) verschiedene andere Begriffe synonym verwendet – z. B. Normal, Regular, Standard (i. d. R. in nominalisierter Schreibweise) – oder bei diesem Schriftschnitt wird in Listen nur der Schriftfamilienname dargestellt, während der ‑schnittname weggelassen wird.

Rechts- und Geisteswissenschaften 
Im juristischen oder allgemein geisteswissenschaftlichen Sprachgebrauch wird recte im Sinne von richtig verwendet, wenn ein Fehler in einem zitierten Dokument richtiggestellt, „geradegerückt“ wird. Beispielsweise: „Mit seiner Eingabe vom 5. Mai 1005 (recte 2005) beantragt der Kläger…“

Namenkunde 
In Matriken zu jüdischen Namen aus Galizien verbindet das Wort recte auch den Familiennamen des Vaters und den Familiennamen der Mutter, wenn die Kinder als unehelich eingestuft wurden. Bei umgekehrter Reihenfolge wurden die Namen durch false verbunden.

Siehe auch 
 Recto

Einzelnachweise 

Typografie